Überreiter steht für:
 Überreiter, besondere Polizeikräfte zur Unterbindung von Schmuggel und Diebstahl von Monopolwaren

Überreiter oder Ueberreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Überreiter (1907–1989), deutscher Kommunalpolitiker
 Kurt Ueberreiter (1912–1989), deutscher Polymerchemiker
 Otto Überreiter (1899–1991), österreichischer Veterinärmediziner

Siehe auch:
 Ueberreuter